Fuhlendorf kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Fuhlendorf, Vorpommern, ort och kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Fuhlendorf, Holstein, ort och kommun, Schleswig-Holstein,